Минский государственный художественный колледж имени А. К. Глебова (МГХК имени А. К. Глебова) () основан в 1947 году как Минское художественное училище.

Колледжу присвоено имя белорусского художника и педагога Алексея Константиновича Глебова, выпускника Витебского художественного училища — исторического предшественника Минского государственного художественного колледжа.

Специализация 
Колледж осуществляет подготовку по четырём специальностям:
 Живопись по направлениям. Станковая живопись.
 Дизайн по направлениям. Графический дизайн.
 Скульптура.
 Декоративно-прикладное искусство. Художественная обработка дерева.

История 
Ещё во времена существования Северо-западного края Российской империи художник Юдель Пэн при своей мастерской в Витебске открыл небольшую студию, которая существовала до 1919 года. Его учеником был и Марк Шагал.
В 1918—1919 годах на основе студии Ю. Пэна в Витебске была создана Художественная школа. Первый набор в школу составил около 120 человек.
В 1923 году школа преобразована в Витебский художественный техникум, директором которого стал известный скульптор Михаил Керзин.
Позднее техникум был переименован в училище.

До Великой Отечественной войны в техникуме, а затем училище, преподавали В. Волков, И. Ахремчик, Л. Лейтман, М. Лебедева, М. Михолап. Выпускниками Витебского художественного училища стали такие известные в дальнейшем художники и скульпторы как А. Бембель, Е. Зайцев, Р. Кудревич и другие. С началом Великой Отечественной войны и открытием боевых действий на Восточном фронте между немецким вермахтом и Красной Армией СССР летом 1941 года, и с началом немецкой оккупации Витебское художественное училище приостановило свою работу.

Училище возобновило деятельность 1 сентября 1947 года в Минске (Приказ № 371 Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР от 1 августа 1947 года). Новое учебное заведение было открыто как Минское художественное училище. Первым директором училища в Минске с 1947 по 1963 год был Иван Григорьевич Красневский. В послевоенное время прием в училище осуществлялся на два отделения: художественно-педагогическое и отделение скульптуры. В 1969 году училищу присвоено имя А. К. Глебова.

В 1940—1960 годах в училище преподавали такие известные советские художники как И. Ахремчик, В. Цвирко, А. Мозолев, Л. Лейтман, А. Шевченко и другие. Первоначально занятия проходили в две смены в маленьких, неприспособленных помещениях. Позднее Минское художественное училище получило собственное здание (Ленинский проспект, 85).
Особенностью учебного процесса было то, что учащимся давали основательные навыки классического рисунка, живописи и скульптуры, не подавляя индивидуальности будущих художников и скульпторов. Широко практиковались пленэры в городской среде и на природе, групповые и персональные выставки учащихся и преподавателей. Помимо обязательного и глубокого изучения курса всемирного искусства в училище всячески поощрялось и поддерживалось изучение истории, культуры и художественного наследия белорусского народа. Многие выпускники училища в дальнейшем продолжили образование в высших учебных заведениях Белоруссии и СССР.

В 1992 году училище было преобразовано в Минский государственный художественный колледж имени А. К. Глебова.

Персоналии

Народные художники Республики Беларусь — выпускники колледжа 
 Алексей Глебов
 Барановский, Анатолий Васильевич
 Виктор Громыко
 Май Данциг
 Арлен Кашкуревич
 Георгий Поплавский
 Михаил Савицкий
 Леонид Щемелёв

Преподаватели 
 Шевченко, Аким Михайлович — преподаватель живописи, 1947—1959 годы
 Выходцев, Юрий Фёдорович — рисунок, станковая живопись, 1960—1986 годы
 Мозолёв, Александр Петрович — живопись, графика
 Цуканов, Сергей Максимович — директор и преподаватель, 1969—1975 годы

Учащиеся колледжа разных годов 
 Леонид Давиденко — белорусский советский скульптор, живописец, график, педагог.
 Борис Заборов — белорусский и французский живописец, график, скульптор, театральный художник.
 Юрий Карачун — художник, искусствовед, директор Национального художественного музея Беларуси в 1977—1997 годах.
 Виктор Копач — белорусский скульптор, учился с 1986 по 1990 год.
 Максим Петруль — белорусский скульптор.
 Андрей Сидоренко — художник.
 Георгий Скрипниченко — белорусский художник-сюрреалист.
 Андрей Шеллюто — художник и дизайнер.

Примечания

Литература 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т.10: Малайзія — Мугараджа / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2000. — Т. 10. — С. 412. — 544 с. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0169-9 (т. 10)
 Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-і т. Т. 3. Карчма — Найгрыш / Рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1986. — С. 552—553. — 751 с. — 9500 экз.

Ссылки 
 Учреждение образования «Минский государственный художественный колледж имени А. К. Глебова»
 Барыс Крэпак А пачыналася гэта так… // «Культура», № 50 (816) / 15 — 21.12.2007 г.

Средние специальные учебные заведения по алфавиту
Колледжи Минска
Первомайский район (Минск)